Popeye 3D (Popeye) est un film d'animation américain inédit, réalisé par Genndy Tartakovsky, et qui est encore en cours de production.

Le film devait à l'origine sortir en 2016, mais à l'issue de « divergences artistiques » entre son réalisateur et Sony Pictures Animation, il a été interrompu. En 2020, le projet est relancé avec le même réalisateur, Genndy Tartakovsky, mais aucune date de sortie n'est encore annoncée.

Notes et références 

Film d'animation américain
Film d'animation en images de synthèse
Adaptation de comics au cinéma
Cinéma maritime